Drepanophorus är ett släkte av slemmaskar. Drepanophorus ingår i familjen Drepanophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Drepanophorus